Mistrzostwa Estonii w Lekkoatletyce 2010 – zawody lekkoatletyczne, które odbyły się w Tallinnie 16, 17 i 18 lipca.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Bieg na 10 000 m 
Mistrzostwa Estonii w biegu na 10 000 metrów rozegrano 25 czerwca w Kohili.

Mężczyźni

Kobiety

Wieloboje 
Mistrzostwa Estonii w wielobojach rozegrano 18 i 19 sierpnia w Rakvere.

Mężczyźni

Kobiety

Chód na 50 km 
Mistrzostwa Estonii w chodzie na 50 kilometrów rozegrano 25 września w Paralepa.

Mężczyźni

Przypisy

Bibliografia 
 

2010 w Estonii
2010 w lekkoatletyce
2010
Sport w Tallinnie